«Una vez más» es una canción escrita e interpretada por la cantante mexicana Ximena Sariñana, incluida en su quinto álbum de estudio Amor adolescente (2021). Fue lanzada por Warner Music México como el segundo sencillo del álbum a finales de abril de 2020.

Composición musical 
La letra de la canción fue compuesta por la misma cantante junto a Elsa Carvajl, Grettel Gariubaldi y Susana Isaza y producida por Razzi.

Vídeo musical 
Fue lanzado en el canal oficial de la cantante en YouTube también el mismo día de su lanzamiento en plataformas digitales. El vídeo cuenta actualmente con más 4 millones de vistas en total.

Lista de canciones 

 Descarga digital

 "Una vez más" – 4:05

Historial de lanzamiento

Véase también 

 Discografía de Ximena Sariñana

Referencias

Enlaces externos 

 Letra de «Una vez más» en Genius

Sencillos de 2020
Sencillos de pop
Canciones de 2020
Canciones de Ximena Sariñana